San Martín es uno de los principales barrios de la Ciudad de Formosa, también conocido como "el centro". 
Se ubica al este de la ciudad en la región conocida como "las 4 avenidas", delimitado por la Av. González Lelong al norte, Av. Napoleón Uriburu al sur, la calle San Martín al este y la Av. 9 de Julio al oeste. 
Es de los primeros barrios de la ciudad y en él se concentra la mayor actividad económica y comercial de la ciudad.

Lugares Destacados 
 Casa de Gobierno de Formosa
 Banco Formosa
 Cámara de Diputados de Formosa
 Poder Judicial
  Peatonal Rivadavia
 Costanera de Formosa
  Plaza San Martín.
  Catedral de Nuestra Señora del Carmen.
 Escuela N° 1 José de San Martín
 Escuela N° 2 Domingo Faustino Sarmiento
 Escuela N° 3 Doctor Luis Sáenz Peña
 Escuela N° 58 Bernardino Rivadavia

San Martín
Epónimos de José de San Martín